Епархия Батерста  — одноимённые епархии Римско-Католической Церкви и Англиканской Церкви Австралии.

Римско-католическая церковь 
 Епархия Батерста — епархия в Австралии, входит в митрополию Сиднея;
 Епархия Батерста (Канада) — епархия в Канаде, входит в митрополию Монктона.

Англиканская церковь Австралии 
 Диоцез Батерста — епархия в Австралии, входит в церковную провинцию Нового Южного Уэльса.